Список включает банки и финансовые корпорации, для которых банкинг является основным направлением деятельности. С 2012 года статус крупнейшего банка мира удерживает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC); он был образован в 1984 году отделением большей части коммерческой деятельности Народного банка Китая, до того единственного банка страны. Примерно в то же время и сходным образом были созданы Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая. Замыкает китайскую четверку Банк Китая, основанный в 1912 году и сохранявший относительную самостоятельность в составе Народного банка, финансируя внешнюю торговлю КНР. Крупнейший банк США, Джей-Пи Морган Чейз, был образован в 2000 году слиянием ряда крупных американских банков. За ним с незначительным отставанием следуют крупнейшие банки Японии (Мицубиси Ю-Эф-Джей), Великобритании (Эйч-Эс-Би-Си) и Франции (Бе-Эн-Пэ Париба). Из пятидесяти крупнейших банков только крупнейший банк Испании, Банко Сантандер, по результатам 2020 года показал падение активов и чистый убыток более 8 млрд евро, остальные закончили год со значительным ростом активов.

На конец 2019 года сумма всех финансовых активов мира оценивалась в 404,1 трлн долларов, из них 30,5 трлн приходилось на центральные банки, 155,4 трлн на коммерческие банки, 18,1 трлн на публичные финансовые институты, 200,2 трлн на небанковские финансовые институты (страховые компании, пенсионные фонды и другие финансовые учреждения). Активы всех банков КНР за 2020 год выросли на 10 % до 319,7 трлн юаней (49 трлн долларов). Активы банков США выросли на 21 % и в сумме составили 20,53 трлн долларов. Активы российских банков выросли на 16,5 % до 115 трлн рублей ($1,55 трлн).

Отставание банков США и Европы от банков КНР отчасти объясняется ужесточением регулирования банковской деятельности после азиатского финансового кризиса, краха доткомов и мирового финансового кризиса и, как следствие, быстрым развитием теневой банковской системы (небанковских финансовых институтов). Например, на 2015 год объём теневых банков Ирландии в десять раз превосходил ВВП страны, Нидерландов — в 7,6 раз, Великобритании — в 6,5 раз, США — в полтора раза, в КНР он составлял 31 %; на США приходилось 33 % не банковских финансовых активов, на еврозону — 34 %, на Великобританию — 12 %. На начало 2021 года активы под управлением BlackRock в полтора раза превосходили активы крупнейшего банка мира. В то же время чёткой границы между обычными и теневыми банками нет, почти все банки (включая китайские) имеют офшорные дочерние структуры, распространена практика скрытого кредитования для обхода нормативного отношения кредитов к депозитам. Тем не менее стоит учитывать высокие нормы резервирования в США, а также меньшую закредитованность негосударственного сектора — это влияет на более высокие показатели банков США — так, JPMorgan Chase & Co мало чем уступает ICBC по годовому обороту и чистой прибыли за 2021 год.

По сравнению с другими отраслями экономики большинство банков в основном ориентированы на внутренний рынок. Воплощением термина «глобальный финансовый конгломерат» можно назвать HSBC и Standard Chartered — базируясь в Лондоне, большую часть выручки получают в Азии и присутствуют в других регионах мира. Из банков США значительна доля зарубежных активов у Citigroup, The Bank of New York Mellon, State Street Corporation, Northern Trust, American Express. Из регионов со значительным проникновением банков в соседние страны можно выделить Скандинавию, Индокитай, Африку. Глобализация банковского сектора началась в 1970-х годах и достигла максимума в конце XX века, после чего пошла на спад, особенно это касается европейских банков. Основная причина этого в том, что глобализация способствовала распространению финансовых кризисов, в частности ряд вропейских банков понёс большие убытки в результате ипотечного кризиса в США. Другой причиной является развитие электронных систем межбанковских платежей (таких как SWIFT и CIPS), снимающих необходимость наличия отделений в других странах.

По организационной форме большинство банков являются публичными компаниями, то есть часть капитала привлекают за счёт размещения своих акций на биржах. В числе крупнейших банков встречаются также и кооперативные, являющиеся собственностью своих вкладчиков; это французские Groupe BPCE и Crédit Mutuel, японские Norinchukin Bank и Shinkin Central Bank, нидерландский Rabobank, германский DZ Bank, южнокорейский NongHyup Bank, британский Nationwide Building Society, швейцарский Raiffeisen; Crédit Agricole имеет смешанную форму, публичный банк возглавляет группу кооперативных банков. Китайский банк развития, Банк сельскохозяйственного развития Китая, Эксим банк Китая, французский Caisse des Dépôts et Consignations, итальянский Cassa Depositi e Prestiti, немецкий KfW и Федеральный сберегательный банк Бразилии являются государственными, Европейский инвестиционный банк межгосударственным, а Landesbank Baden-Wuerttemberg и BayernLB — муниципальными.

Методология 
Сортировка производилась по размеру активов, также указаны размер принятых депозитов, собственный капитал, выручка (включающая чистый процентный доход, плату за услуги, комиссионные, страховые премии за вычетом страховых выплат и другие виды дохода), чистая прибыль, рыночная капитализация (общая стоимость всех выпущенных акций), число сотрудников и расположение штаб-квартиры. При равенстве активов сравнивалась выручка. Для тех банков, которые ведут отчётность не в американских долларах, значения переведены по официальному курсу на конец отчетного периода (2020 год): 1 доллар США равен 6,52 китайских юаней, 110 японских иен, 0,9 евро, 0,72 фунтов стерлингов, 1,33 канадских долларов, 1,35 австралийских долларов, 1,35 сингапурских долларов, 74 индийских рупий, 74 российских рублей, 0,93 швейцарских франков, 6,3 датских крон, 1100 южнокорейских вон, 5,2 бразильских реалов, 8,7 шведских крон, 8,8 норвежских крон, 3,64 катарских риалов, 7,8 гонконгских долларов, 15 южноафриканских рэндов, 4,2 малайзийских ринггитов, 27,8 новых тайваньских долларов, 3,75 саудовских риалов, 3,67 дирхама ОАЭ, 3,21 израильских шекелей, 32,7 тайских батов. Рыночная капитализация указана на середину 2021 года, другие показатели — на конец финансового года, для большинства это 31 декабря 2020 года, для японских банков — 31 марта 2021 года, для австралийских — 30 июня 2020 года. В качестве источников данных использовались годовые отчёты банков и информация с сайта Reuters.

См. также 
 Список крупнейших банков Азии (2015)
 Список крупнейших банков Америки (2015)
 Список крупнейших банков Африки (2015)
 Список крупнейших банков Европы по версии Forbes (2015)
 Список крупнейших страховых компаний мира (2015)
 Список крупнейших нефтегазовых компаний мира
 Список крупнейших страховых компаний мира
 Список крупнейших фармацевтических компаний мира

Примечания 

Списки банков